Alexandre Chemetoff (né en 1950), architecte et paysagiste français
 Alexandre Chemetoff (1898-1981), dessinateur français d'origine russe, connu sous son nom de plume Alexandre Chem